Marek Moszczyński (1949–2021) – polski samorządowiec, wicemarszałek województwa dolnośląskiego
 Marek Moszczyński (ur. 1962) – polski polityk, poseł na Sejm I kadencji